Кэ́ти Мю́ррей (; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2016).
 : золото (, ), бронза (, ).
 : серебро (, )

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 The Roaring Game Blog (публикации с тэгом «Katie Murray»)
 The Roaring Game Blog (публикации с тэгом «Team Murray»)
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу